Lançon puede referirse a: 

 Lançon, comuna de Ardenas (Francia).
 Lançon, comuna de Altos Pirineos (Francia).